Kritikos ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Kritikos (* 1965), deutscher Ökonom, Leiter der Abteilung Innovation, Industrie, Dienstleistung am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin

Siehe auch:
 Kritikos Lagonikos, Hunderasse aus Kreta
 Kriticus